Topònims:
 Morris (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Morris (Connecticut)
 Morris (Illinois)
 Morris (Nova York)
 Morris (Minnesota)
 Morris (Oklahoma)
 Biografies:
 Prenom:
 Morris, dibuixant de còmics belga
 Morris Louis Bernstein (Baltimore, 1912 - Washington DC, 1962), pintor estatunidenc
 Morris Possoni (Ponte San Pietro, 1984), ciclista italià
 Morris Swadesh (Holyoke, Massachusetts, 1909 - 1967), lingüista nord-americà
 David Morris Lee (Rye, Nova York, 1931), físic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Cognom:
 Charles William Morris (Denver, Colorado, 1901 - Gainsville, Florida, 1979), filòsof i semiòtic estatunidenc
 Desmond Morris (1928, Wiltshire), zoòleg britànic especialitzat en etologia
 Ivan Morris (1925 – 1976), estudiós britànic del japonès
 Nasief Morris (1981, Ciutat del Cap), futbolista sud-africà
 Robert Tappan Morris, pirata informàtic
 Shaun Morris (Preston, Lancashire, Anglaterra, 1983), pilot de trial
 Terence Morris (Frederick, Maryland, 1979), jugador de bàsquet estatunidenc
 Teresa Morris, escriptora índia tuscarora
 William Morris (Walthamstow, Anglaterra, 1834 - 1896), artista polifacètic i activista polític